metatarsus – część stopy kręgowców
 metatarsus – część odnóży stawonogów